Illéla est un département de la région de l’Ader au nord du Nigeria, proche de la frontière du Niger.

Localisation:

Notes et références 

 

Géographie du Nigeria